Арманку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північний схід від Парижа, 70 км на південний схід від Ам'єна, 50 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 213 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 573,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Арманкур 
 Арманкур на сайті французького Національного інституту географії
 Арманкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арманкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Уаза